Termin słoboda wywodzi się z okresowego zwolnienia z obciążeń związanych z osadzeniem nowego rolnika na gospodarstwie, analogiczny jest do terminu wola. Stąd termin ten dał początek tak wielu nazwom geograficznym. Korzystający ze słobody to słobodnik

Miejscowości na Białorusi 
 Słoboda – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim, w sowiecie osiedlowym lubczańskim
 Słoboda – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie worniańskim
 Słoboda – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie oszmiańskim, w sielsowiecie grodzińskim
 Słoboda – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie oszmiańskim, w sielsowiecie holszańskim
 Słoboda – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim, w sielsowieciesolskim
 Słoboda – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie chojnickim, w sielsowiecie dworzyszczańskim
 Słoboda – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie dobruskim, w sielsowiecie kuźminickim
 Słoboda – osiedle w obwodzie homelskim, w rejonie lelczyckim, w sielsowiecie tonieskim
 Słoboda – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie mozyrskim, w sielsowiecie słobodzkim
 Słoboda – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie rohaczowskim, w sielsowiecie dowskim
 Słoboda – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie rohaczowskim, w sielsowiecie starosielskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim, w sielsowiecie berezyńskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie czerwieńskim, w sielsowiecie walewackim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie krupskim, w sowiecie osiedlowym chołopienickim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie krupskim, w sielsowiecie obczuskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim, w sielsowiecie hajnieńskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim, w sowiecie osiedlowym pleszczenickim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadziolskim, w sielsowiecie budsławskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadziolskim, w sielsowiecie Słoboda
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie łoszańskim
 Słobódka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Szerszuny
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie samochwałowickim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie nieświeskim, w sielsowiecie snowskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie puchowickim, w sielsowiecie ananickim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie puchowickim, w sielsowiecie wieterewickim
 Słoboda – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie smolewickim, w sielsowiecie ozierycko-słobodzkim
 Słoboda – agromiasteczko w obwodzie mińskim, w rejonie smolewickim, w sielsowiecie piekalińskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim, w sielsowiecie słobodzkim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie uździeńskim, w sielsowiecie łoszańskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Iża
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie dorskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie horodkowskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim, w sielsowiecie chimowskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim, w sielsowiecie osowskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie bychowskim, w sielsowiecie łudczyckim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie czauskim, w sielsowiecie horbowickim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie horeckim, w sielsowiecie horskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie horeckim, w sielsowiecie sawskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie klimowickim, w sielsowiecie rodnieńskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie klimowickim, w sielsowiecie wysokowskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie kruhelskim, w sielsowiecie leśniańskim
 Słoboda – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie osipowickim, w sielsowiecie świsłockim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie bieszenkowickim, w sielsowiecie ulskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie berezyńskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie królewszczyźniańskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze
 Słoboda – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie psujewskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie horodeckim, w sielsowiecie wajchańskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie horodeckim, w sielsowiecie wirowlańskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim, w sielsowiecie horskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie lepelskim, w sielsowiecie słobodzkim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Dołhinów
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Uźmiony.
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie klukowskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie piszczałowskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie połockim, w sielsowiecie bobynickim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie połockim, w sielsowiecie sołonickim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie połockim, w sielsowiecie wietryńskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Nowosiółki
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie rossońskim, w sielsowiecie krasnopolskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szumilińskim, w sielsowiecie kowlakowskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szumilińskim, w sielsowiecie łowżańskim
 Słoboda – agromiasteczko w obwodzie witebskim, w rejonie szumilińskim, w sielsowiecie sirotyńskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie tołoczyńskim, w sielsowiecie tołoczyńskim
 Słoboda – osiedle w obwodzie witebskim, w rejonie tołoczyńskim, w sielsowiecie wołkowickim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie uszackim, w sielsowiecie soroczyńskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie uszackim, w sielsowiecie żarskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie wierchniedźwińskim, w sielsowiecie dziernowickim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim, w sowiecie osiedlowym janowickim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim, w sowiecie osiedlowym suraskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim, w sielsowiecie szapieczyńskim
 Słoboda – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie witebskim, w sielsowiecie zadubrowskim
 Słoboda – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.

Miejscowości na Litwie 
 Słoboda – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, 3 km na zachód od Ławaryszek
 Słoboda – wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki

Miejscowości w Polsce 
 Słoboda – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Kuryłówka
 Słoboda – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki

Miejscowości w Rosji 
 Słoboda – wieś w osiedlu wiejskim Czistikowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim
 Słoboda – wieś w osiedlu wiejskim Diwasowskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Słoboda – wieś w osiedlu wiejskim Lubawiczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim
 Słoboda – wieś w osiedlu wiejskim Łoinskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Słoboda – wieś w osiedlu wiejskim Pionierskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Słoboda – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim
 Słoboda – wieś w osiedlu wiejskim Titowszczinskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Słoboda – wieś w osiedlu wiejskim Malejewskoje rejonu krasninskiego w obwodzie smoleńskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Słoboda (Слобода) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim
 Słoboda – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Słoboda – wieś w rejonie kołomyjskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Słoboda – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie buryńskim
 Słoboda – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie łebedynskim
 Słoboda – wieś w obwodzie winnickim

Miejscowości historyczne 
 Słoboda – osada na Rusi i w Rosji
 Lacka Słoboda (dzielnica Kijowa)

Przypisy

Linki zewnętrzne